Paralithodes är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Brandt 1848. Paralithodes ingår i familjen trollkrabbor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trollkrabbor
Paralithodes (Lithodidae)